FK Lyn Oslo ou Fotballklubben Lyn Oslo é um clube de futebol da Noruega fundado em 3 de março de 1896.

Um dos principais clubes do Futebol na Noruega, é o representante de Oslo, capital da Noruega. O time realiza seus jogos no Ullevaal Stadion, com capacidade para 25,572 espectadores.

Títulos
 Tippeligaen (Campeonato Nacional da Noruega)
Campeão (2): 1964, 1968
Vice-campeão (4): 1937–38, 1963, 1965 e 1971
 Norgesmesterskapet (Copa da Noruega):
Campeão (8): 1908, 1909, 1910, 1911, 1945, 1946, 1967 e 1968
Vice-campeão (6): 1923, 1928, 1966, 1970, 1994 e 2004
 Campeonato de Oslo:8
Campeão (8): 1915, 1917, 1922, 1926, 1930, 1935, 1936 e 1937
Vice-campeão (2): 1909, 1919

Estatísticas individuais

Ligações externas 
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1896
Clubes de futebol da Noruega